Lotyń – zespół muzyczny
 W Polsce
 Lotyń – wieś w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Chojnice 
 Lotyń – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Okonek
 Lotyń – dawna gromada